Le elezioni comunali in Puglia del 2006 si sono svolte il 28-29 maggio, con eventuale turno di ballottaggio l'11-12 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente sono andati al voto 67 comuni pugliesi, di cui 22 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Acquaviva delle Fonti

Adelfia

Bitetto

Modugno

Molfetta

Palo del Colle

Ruvo di Puglia

Triggiano

Valenzano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta

Bisceglie

Spinazzola

Trinitapoli

Provincia di Brindisi

Cisternino

Francavilla Fontana

Oria

San Pancrazio Salentino

Provincia di Foggia

Alberona

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Candela

Casalnuovo Monterotaro

Castelluccio dei Sauri

Orta Nova

San Marco in Lamis

San Nicandro Garganico

Serracapriola

Vieste

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alessano

Alliste

Cannole

Caprarica di Lecce

Castrignano del Capo

Cavallino

Collepasso

Corigliano d'Otranto

Cutrofiano

Diso

Galatina

Gallipoli

Nociglia

Patù

Poggiardo

Porto Cesareo

San Cassiano

Sogliano Cavour

Taurisano

Taviano

Trepuzzi

Tricase

Ugento

Provincia di Taranto

Avetrana

Carosino

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Lizzano

Massafra

Monteiasi

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Statte

Torricella

Note

Puglia
2006